Рид (, , , ) — английская и шотландская фамилия. Известные носители:

А 
 Рид, Адам (род. 1970) — американский мультипликатор.
 Рид, Алан (1907—1977) — американский актёр и мастер озвучивания.

Б 
  (ум. 1505) — английский золотых дел мастер и политик, магистр Королевского монетного двора (1492—1498), шериф (1497) и лорд-мэр (1502) Лондона.
 Рид, Бенедикт (также Рейт, Рейд, Рет, Рит; 1454—1536/1534) — немецко-чешский строитель и архитектор.
 Рид, Берил (1919—1996) — британская актриса.
 Рид, Берт — английский футболист, выступавший на позиции защитника.
  (род. 1957) — британский журналист, лауреат Британской журналистской премии лучшему колумнисту (2000).
 Рид, Брэнди (род. 1977) — американская баскетболистка.

Г 
 Рид, Гарри (1939—2021) — член Сената США от Демократической партии.
 
 
 Рид, Грейс (род. 1996) — британская прыгунья в воду, призёр чемпионатов мира и Европы.
 Рид, Грэм (род. 1948) — австралийский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1976 года.
 Рид, Гэри (род. 1981) — канадский бегун на средние дистанции.

Д 
 Рид, Дерек (1927—2006) — английский миколог.
 Рид, Джа (род. 1988) — американский футболист.
 Рид, Джастин (1982—2017) — американский баскетболист.
 Рид, Джей Ар (род. 1968) — американский баскетболист.
 Рид, Джейми (род. 1947) — английский художник и анархист, имеющий отношение к движению ситуационистов.
 Рид, Джейсон (род. 1977) — американский гребец.
 Рид, Джек (род. 1949) — американский политик, сенатор США от штата Род-Айленд.
 Рид, Джерри (1937—2008) — американский музыкант.
  (1801—1870) — британский оптик, фотограф и англиканский священник, член Королевского общества (с 1838), сооснователь Королевского метеорологического общества и Королевского общества микроскопии.
 
 
 Рид, Джулиан (род. 1988) — британский и ямайский легкоатлет, специализирующийся в прыжке в длину и тройном прыжке.
 Рид, Диззи (род. 1963) — американский рок-музыкант, наиболее известен как клавишник группы Guns N' Roses.
 Рид, Дик (род. 1953) — новозеландский звукорежиссёр, лауреат Новозеландской кинопремии за лучший звук (1999, 2011, 2013).
 Рид, Дин (1938—1986) — американский актёр и певец, известный в социалистических странах Восточной Европы.
 Рид, Долли (род. 1944) — английская модель и актриса, девушка Playboy мая 1966 года.
 Рид, Донна (1921—1986) — американская актриса.
 Рид, Дуглас (1895—1976) — английский писатель, корреспондент газеты The Times.

И 
 Рид, Изабелла (1893—1981; известна под псевдонимом Изобел Элсом) — британо-американская актриса театра, кино и телевидения.
  (1923—2012) — американский математик и инженер.

К 
 Рид, Касим (род. 1969) — американский адвокат, государственный и политический деятель, занимавший должность мэра Атланты с 2010 по 2018 год.
 Рид, Кейт (1930—1993) — канадская порноактриса.
 Рид, Киран (род. 1985) — новозеландский регбист.
 Рид, Кит (род. 1946) — британский автор песен, наиболее известный своим сотрудничеством с группой Procol Harum.
 
 Рид, Кристал (род. 1985) — американская актриса.
 Рид, Кэрол (1906—1925) — британский кинорежиссёр, лауреат премии «Оскар».
 Рид, Кэти (род. 1987) — японская фигуристка американского происхождения.
 Рид, Кэтрин (1723—1778) — шотландская художница.

Л 
 Рид, Лоуренс:
  (1930—2019) — новозеландский крикетчик, игрок турнира «Планкет Шилд» в составе команды Центральных округов.
 Рид, Лоуренс (род. 1953) — американский экономист.
 Рид, Лу (1942—2013) — солист группы The Velvet Underground.
 Рид, Луис Джон (1857—1926) — американский художник.

М 
 Рид, Майлз (род. 1948) — британский математик.
 Рид, Матис Джеймс (1925—1976) — американский блюзмен.

Н 
 Рид, Наз (род. 1999) — американский баскетболист.
 Рид, Натина (1979—2012) — американская актриса, певица, автор песен и композитор.
 Рид, Никки (род. 1988) — американская актриса.
  (род. 1946) — англиканский священник, епископ Блэкберна (2004—2012).
 Рид, Ноа (род. 1987) — канадско-американский актёр и музыкант.
 Рид, Норман (1931—1994) — новозеландский легкоатлет (спортивная ходьба).

О 
 Рид, Оливер (1938—1999) — английский актёр.

П 
 Рид, Памела (род. 1949) — американская актриса.
 Рид, Патрик (род. 1980) — американский гольфист.
 Рид, Пейтон (род. 1964) — американский режиссёр кино и телевидения.
 Рид, Перри (урожденная Перри Маккиссак; род. 1964) — американская певица, автор песен и продюсер.
 Рид, Перси Беаристо (1874—1927) — политик, комиссар Юкона по золоту.
 Рид, Пирс Пол (род. 1941) — английский писатель.
 
 Рид, Полли Энн (1818—1881) — американская художница.
 Рид, Птолемей (1912—2003) — гайанский политический деятель.

Р 
 Рид, Райли (род. 1991) — американская порноактриса.
 Рид, Ральф (род. 1961) — американский политический деятель, директор организации «Христианская коалиция» в 1990-е годы.
  (1511—1576) — английский и ирландский юрист, лорд-канцлер Ирландии (1546—1548).
 
 
 Рид, Рокко (род. 1982) — американский порноактёр и режиссёр.
 Рид, Ронди (род. 1952) — американская актриса, театральный режиссёр и певица.
  (1861—1943) — канадский военный деятель, комендант Королевского военного колледжа Канады (1905—1909), командующий войсками поселений у Малаккского пролива (1914—1915).

С 
 Рид, Сара (род. 1985) — шотландская кёрлингистка.
 Рид, Стефан (род. 1987) — канадский прыгун с трамплина.
 Рид, Стефани (род. 1996) — австралийская баскетболистка.
 Рид, Стивен (род. 1981) — ирландский футболист английского происхождения.
 Рид, Сторм (род. 2003) — американская актриса.
 Рид, Сюзанна (род. 1970) — английская телеведущая.

Т 
 Рид, Тара (род. 1975) — американская актриса.
 Рид, Терри (род. 1949) — британский рок-музыкант, певец и гитарист.
 Рид, Тодд (1984—2018) — австралийский теннисист.
 
 Рид, Трейси (род. 1976) — американская баскетболистка.

У 
 Рид, Уилли (род. 1990) — американский баскетболист.
 Рид, Уиллис (род. 1942) — американский баскетболист и тренер.
 Рид, Уильям:
  (ум. 1385) — английский католический священник, епископ Чичестера (с 1368).
  (1787—1847) — британский политик, член Палаты общин от Уотерфорд-Сити (1841—1842).
 Рид, Уильям Уинвуд (1838—1875) — британский философ и антрополог, исследователь Африки.
 Рид, Уинстон (род. 1988) — новозеландско-датский футболист.
 Рид, Уитни (1932—2015) — американский теннисист, обладатель Кубка Дэвиса.
 Рид, Уоллес (1891—1923) — американский актёр немого кино, режиссёр, сценарист.
 Рид, Уолтер (1851—1902) — американский армейский врач, патолог и бактериолог.

Ф 
 Рид, Фиона (род. 1951) — канадская актриса.

Х 
 Рид, Хейли (род. 1996) — американская порноактриса.

Ч 
 Рид, Чарльз:
 Рид, Чарльз (1814—1884) — английский романист и драматург.
  (1880—1933) — австралийский и малайский градостроитель.

Ш 
  (род. 1988) — британская велогонщица, чемпионка мира в командном велоспринте (2007, 2008) и в гонках (2007, 2008) и гите (2011) на BMX.
 Рид, Шэнна (род. 1955) — американская актриса, кинопродюсер и танцовщица.

Э 
 Рид, Эд (род. 1978) — американский футболист.
 Рид, Эдвард Джеймс (1830—1906) — английский кораблестроитель.
  (1812—1894) — американский политик, член Палаты представителей США (1855—1857) и Сената Конгресса КША (1862—1864).
 Рид, Элисон (род. 1958) — американская танцовщица и актриса.
 Рид, Эллисон Линн (род. 1994) — американская фигуристка, выступавшая за Грузию, Израиль и Литву.
 Рид, Эл-Эй (род. 1956) — американский музыкальный продюсер.
 Рид, Эми (род. 1985) — американская порноактриса немецкого происхождения.
 Рид, Энди (род. 1982) — ирландский футболист.
 Рид, Энрике (1915—1958) — чилийский шахматист.
 Рид, Этель (1876—1912) — американская художница и график.

Топоним 
 Рид — район в округе Северная Канберра города Канберра в Австралии
 Рид — община в Германии, в земле Бавария
 Рид — город, расположенный в округе Деша (штат Арканзас, США)
  — деревня в графстве Ланкашир, Великобритания
 Рид-им-Иннкрайс — община и город, окружной центр в Австрии
 Рид-им-Иннкрайс — политический округ в Австрии
 Рид-им-Обериннталь — община в Австрии, в федеральной земле Тироль (политический округ Ландэкк)
 Рид-им-Траункрайс — община в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия
 Рид-им-Циллерталь  — община в Австрии, в федеральной земле Тироль
 Рид-ин-дер-Ридмарк — ярмарочная община в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия

Прочее 
 «Рид» — австрийский футбольный клуб.
 Рид — частный гуманитарный университет в г. Портленд, штат Орегон, США.

См. также 
 
 
 Рит
 РИД